Тан:
 Тан (thane [θeɪn]) — дворянский титул в Средние века в Шотландии.
 Тан () — старинная английская мера объёма для измерения количества вина.
 Тан — традиционная мера площади в Японии.
 Тан — прохладительный кисломолочный напиток национальной кухни народов Закавказья.
 -тан — уменьшительно-ласкательный именной суффикс в японском языке.
  (Le Temps) — швейцарская франкоязычная газета.
 ТАН (  «рассвет») — телекомпания в Казахстане.
 «Тан» («Рассвет») — фирма, ассоциация социально-экономического развития города Казани, президентом (директором) являлся Сергей Шашурин.
 «Рубин-ТАН» — название футбольного клуба «Рубин» Казань в 1992—1993 годах.
 «Гамма-ТАН» (или «Тан») — название женского футбольного клуба «Казань» в 1992 году.
 «ТАН Казань» (или «Тан») — название мужского хоккейного клуба, существовавшего в Казани в 1991—1994 годах.
 «Идель-Тан» — название женского клуба по хоккею на траве «Динамо — Ак Барс» из Казани в 1990-х годах.

Топоним 
 Тан () — коммуна в департаменте Кальвадос (Франция).
 Тан (, ) — средневековый город (коммуна и супрефектура) в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Тан (, ) — округ в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Тан (, ) — упразднённый в 2015 году кантон в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Тан — средневековое название генуэзской колонии Танаис в устье Дона.
 Тан — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Тан — посёлок в Благоварском районе Республики Башкортостан.
 Тан — деревня в Шаранском районе Республики Башкортостан.
 Тан — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Цюрих
 Тан — вариант названия реки Дон у древних греков.

Персоналии 
 Тан (Tang) — китайская императорская династия.
 Тан — две китайские фамилии (кланы).
 Тан, Андре (род. 1982) — украинский модельер.
 Тан В. Г. или Тан Н. А. — псевдоним Владимира Германовича Богораза.
 Тан, Джастин (род. 1997) — австралийский шахматист.
 Тан, Карой (1834—1908) — венгерский химик.
 Тан, Лиан Анн (род. 1947) — сингапурский шахматист.
 Тан, Одри (род. 1981) — разработчик свободного программного обеспечения.
 Тан, Хионг Лионг (1938—2009) — индонезийский шахматист.

Акроним 
 ТАН — казахстанский телеканал.
 ТАН — режим работы линейного комплекта, ТЕЗа «ТА» типа, станции АССЦ
 ТАН — Трансформатор анодно-накальный

См. также 
 ТАН
 Tan
 
 
 
 Танн